Marcos Alonso de la Garza y del Arcón (1551-16??), militar destacat a la Nova Espanya.
 Marcos Alonso Imaz, Marquitos (1933-2012), futbolista càntabre.
 Marcos Alonso Peña (1959 -2023), futbolista i entrenador càntabre, fill de Marquitos.
 Marcos Alonso Mendoza (n. 1990), futbolista madrileny, fill de Marcos Alonso Peña i net de Marquitos.